Dan Khun Thot (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 126.253 de locuitori și o suprafață de 1.428,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon). There are three townships (thesaban tambon) within the district - Dan Khun Thot covers parts of tambon Dan Khun Thot, Nong Krat covers parts of tambon Nong Krat and Nong Bua Takiat covers the whole tambon Nong Bua Takiat.

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima